Энри́ко Да́ндоло (; 1107 или 1108 — май 1205) — 41-й венецианский дож.

Среди других глав Венецианской республики его выделял девяностолетний возраст и слепота, которые не помешали ему быть избранным и оставить заметный след в истории, в том числе повлияв на исход Четвёртого крестового похода и разграбление Константинополя.

Биография 

Энрико Дандоло происходил из влиятельной венецианской семьи. Его отец Витале был советником у 38-го дожа Витале Микьеля II. Его дядя, также носивший имя Энрико Дандоло, был высшим церковным сановником в Венеции. До шестидесятилетнего возраста будущий дож оставался в тени своих родственников.

Первую значительную роль в истории Дандоло сыграл в 1171—1172 годах, когда правительство Византийской империи схватило и бросило в тюрьмы тысячи венецианцев. Венецианская республика готовила карательную экспедицию, однако из-за угрозы чумы она не состоялась. Вместо этого вести переговоры в Константинополь поехали два посла, одним из которых был Дандоло. В течение нескольких лет Энрико выполнял посольские миссии, а в 1183 году он снова отправляется в Константинополь, чтобы договориться о восстановлении Венецианского квартала в городе.

Известно, что Дандоло ослеп на один глаз до того, как стал дожем. Есть две версии: первая говорит о том, что его ослепил стеклом византийский император Мануил Комнин во время посольской миссии в 1171 году, другая — что слепота явилась следствием удара по голове, полученного между 1176 и 1192 годом.

Тем не менее, в 1192 году Энрико Дандоло становится дожем.

Наибольшую историческую известность принёс дожу Четвёртый крестовый поход. В 1202 году в Венеции собралось большое количество крестоносцев, которые должны были переправиться либо в Египет, либо в Палестину. Средств на оплату перевозки морем у крестоносцев не было, многие накопили долги в Венеции. Дандоло принудил крестоносцев отправиться в поход в Далмацию, где те 23 ноября 1202 года захватили город Задар, основного торгового конкурента Венеции.

Немного погодя к Дандоло и лидерам крестоносцев обращается Алексей IV Ангел, сын свергнутого византийского императора Исаака II. Он убеждает крестоносцев идти на Константинополь. Таким образом, первоначальные цели Крестового похода полностью изменились в сторону, угодную Дандоло.

{| class="toccolours" style="float: right; margin-left: 1em; margin-right: 2em; font-size: 85%; background:#FFE4B5; color:black; width:22em; max-width: 40%;" cellspacing="5"
| style="text-align: left;" |
При взятии Константинополя проявил удивительную храбрость. Венецианские моряки не решались втащить суда на берег, и тогда дож встал на носы галеры рядом со знаменем Святого Марка и крикнул людям, чтобы его первым высадили на сушу. Когда другие венецианцы увидели штандарт Святого Марка и рядом с ним галеру своего дожа, то устыдились и последовали его примеру.По воспоминаниям Жоффруа де Виллардуэна
| style="text-align: left;" | <center>''|}

13 апреля 1204 года Константинополь был взят и разграблен. В том же году была основана Латинская империя со столицей в Константинополе. Венеция получила значительные колониальные территории и укрепила своё экономическое положение.

В мае 1205 года Энрико Дандоло заболел и скончался 1 июня 1205 года в возрасте 98 лет в Константинополе. Весть о его смерти пришла в Венецию 20 июля 1205 года. (Об этом упоминал позднее венецианский хронист Марино Санудо) (по другим данным: в августе).

Дожа похоронили в Константинополе в Софийском соборе. Гробница Дандоло сохранилась до наших времен.

Виллардуэн называет его «человеком весьма мудрым и доблестным».

Имя Энрико Дандоло носил один из броненосцев королевского флота Италии.

 Интересные факты 

 Энрико Дандоло является самым пожилым руководителем в мире (у которых известны даты жизни), который находился на руководящем посту.
 Самый долгоживущий дож.

 В культуре 
 Энрико Дандоло фигурирует в квазиисторическом романе Горана Петровича «Осада церкви святого Спаса» (1997).
 Имя дожа фигурирует в загадке нахождения пакета со смертоносным вирусом в романе Дэна Брауна «Инферно».
 В компьютерной игре Sid Meier’s Civilization V присутствует государство Венеция, лидером которого является Энрико Дандоло.
 В пьесе Михаила Берман-Цикиновского (Berman-Tsikinovsky) «Бог хранит всё» главный герой — Энрико Дандоло. Пьеса опубликована Aspekt publishing в 2013, на русском и английском языках, ISBN 978-0-9852902-9-0 и на Amazon.com — Mikhail Berman-Tsikinosky — сборник: To touch the sky.
 В историко-приключенческим романе Владимире Торина «Амальгама» дож Энрико Дандоло — один из главных героев, сыгравший ещё более значимую роль, чем в действительности.
 В книге Дмитрия Распопова:"Венецианский Купец" как отец главного героя Витале Дантоло. "https://author.today/work/167398"

 Примечания 

 Литература 
 
 Thomas F. Madden. Venice and Constantinople in 1171 and 1172: Enrico Dandolo’s Attitude towards Byzantium. // Mediterranean Historical Review 8, 1993. — P. 166—185.
 Thomas F. Madden. Enrico Dandolo and the Rise of Venice. — Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2003. — ISBN 0-8018-7317-7.
 Karl-Hartmann Necker. Dandolo. Venedigs kühnster Doge Enrico Dandolo. — , 1999.
 Gerhard Ellert''. Der blinde Löwe von San Marco. / Roman. — : Speidel Verlag, 1966.

См. также 
 Энрико Дандоло (броненосец)
 Монетная реформа Энрико Дандоло

Ссылки 
 Энрико Дандоло  в передаче «Всё так» на «Эхо Москвы»

Родившиеся в 1100-е годы
Энрико
Слепые политики
Участники Четвёртого крестового похода
Правители Европы XII века
Правители Европы XIII века